Вибори Президента України 2024 — чергові, восьмі за рахунком з моменту проголошення незалежності України у 1991 році вибори Президента України, проведення яких заплановано на 2024 рік. Перший тур має відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Орієнтовна кількість виборців, які матимуть право голосу на цих виборах, становить 27,2 млн осіб, кількість виборців у списках на виборчих дільницях оцінюється в 28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць — більше 29 тисяч.

Соціологічні опитування

Примітки 

Вибори Президента України

Вибори в Україні
Президента, вибори